Imię i nazwisko William Williamson nosili lub noszą m.in.:
 William Crawford Williamson  (1816–1895) – brytyjski przyrodnik i paleobotanik
 William Williamson  (1875–1972) – amerykański polityk z Dakoty Południowej
 William Williamson (1915–1991) – kanadyjski kajakarz, olimpijczyk z 1936